Krausendorf ist der deutsche Name folgender Orte in Polen:

 Krausendorf, Kreis Landeshut, Schlesien, seit 1945: Dębrznik in der Gmina Kamienna Góra, Powiat Kamiennogórski, Woiwodschaft Niederschlesien
 Krausendorf, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Kruszewiec (Kętrzyn) in der Gmina Kętrzyn, Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren